Jan Wróblewski ist der Name folgender Personen:

* Jan Wróblewski (Musiker) (* 1936), polnischer Musiker, Komponist und Musikkritiker
 Jan Wróblewski (Pilot) (* 1940), polnischer Pilot